Budapesti iskolák
 Kispesti Kós Károly Általános Iskola
 Városmajori Kós Károly Általános Iskola